Clapham Common (metrostation)
Clapham Common (park)